Winter steht für:
 Winter, eine Jahreszeit
 Winter (Band), US-amerikanische Doom-Metal-Band
 Winter (Album), Album der Band New Model Army aus dem Jahr 2016
 Winter (Delfin), ein Delfin im Clearwater Marine Aquarium
 Winter (Familienname) zu Namensträgern siehe dort
 Winter (Lied), ein Lied der Band Unheilig; siehe auch das Lied Winter auf dem Album Goats Head Soup
 Gustav Winter Druckerei und Verlagsgesellschaft mit Sitz in Herrnhut
 Gustav Winter (Buchhandlung), Sortiments- und Verlagsbuchhandlung im 19. und 20. Jahrhundert

Winter ist der Name folgender Orte:
 Winter (Bergisch Gladbach), ein Ortsteil von Bergisch Gladbach
 Winter (Saskatchewan), Ort in Kanada
 Winter (Wisconsin), Ortschaft im Sawyer County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Villa Winter
 Winder (Begriffsklärung)
 Winther
 Vinter
 Winterer
 Winters
 Wynter